Libertus (heilige) van Sint-Truiden. Een heilige in de R.K. kerk.
 Een libertus (Rome), een vrijgelaten slaaf en een sociale stand in het Romeinse Rijk.